Кейс () может иметь следующие значения:

 Кейс — небольшой чемодан, плоская прямоугольная ёмкость с ручкой для переноски и хранения предметов.
 Кейс — кофр для хранения музыкальных инструментов.

 Кейс (от  — «обстоятельства») — реальный случай, на котором разбираются теоретические идеи (см. Метод кейсов).
 «Кейс» — передача на «Эхо Москвы» и «RTVi» («постоянные эксперты» Ю. Гусман и Ю. Кобаладзе; ведущая — И. Воробьёва).

Топонимы 
 Киш (Кейс) — остров в Персидском заливе, Иран

Персоналии

Имя 
 Кейс (иногда Кисс, ) — царь Аргоса из рода Гераклидов, правивший в XI веке до нашей эры.

Фамилия 
 Кейс, Джимми (род. 1954) — английский футболист.
 Кейс, Джордж (род. 1959) — член сборной Новой Зеландии по академической гребле. 
 Кейс, Леонард — меценат, основатель Кейсовской школы прикладных наук (США).
 Кейс, Шэрон (род. 1971) — американская актриса мыльных опер.
 Кейс, Эвелин (1916—2008) — американская актриса.

См. также 
 Case (значения)

Примечания